Pieces (в переводе с ) — может означать:

Музыка

Песни
 «Pieces» — песня немецкой поп-рок-группы Fool's Garden из альбома Dish of the Day 1995 года.
 «Pieces» — песня канадской панк-рок-группы Sum 41 из альбома Chuck 2004 года.
 «Pieces» — песня Chase & Status.
 «Pieces» — песня Гари Аллана.
 «Pieces» — песня L’Arc-en-Ciel.

Альбомы
 Pieces — альбом Бобби Уомака, выпущенный в 1978 году.
 Pieces — сборник Стивена Стиллза, выпущенный в 2009 году.